Il Campeonato Brasileiro Série B 2023 sarà la 42ª edizione del Campeonato Brasileiro Série B.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica 

Legenda 2024:
      Promosse in Série A
      Retrocesse in Série C

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Voci correlate
Campeonato Brasileiro Série A 2023
Campeonato Brasileiro Série C 2023
Campeonato Brasileiro Série D 2023

Note 

Calcio nel 2023
2023